orliczka – rodzaj paproci
 Orliczka – rzeka, dopływ Białej Lądeckiej